Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Silvio :

 le HMS Silvio, un sloop de classe 24 ayant servi dans la Royal Navy puis dans la Royal Australian Navy sous le nom de  ;
 le , un Landing Ship Tank lancé en 1943 sous le nom de , renommé HMS Silvio en 1944, retourne au service civil en 1946 comme Empire Halberd puis dans l'US Navy en 1948.

Silvio